Bardello – frazione del comune di Bardello con Malgesso e Bregano in provincia di Varese
 Bardello – fiume della provincia di Varese
 Bassa del Bardello – sito di interesse comunitario in provincia di Ravenna

Pagine correlate 
Bardelli